Сандулешти има више значења:

 Сандулешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Сандулешти (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Општина Сандулешти (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији